Шалва Апхазава (груз. შალვა აფხაზავა; 14 серпня 1980, Кобулеті, Грузія — 7 січня 2004, Київ, Україна) — грузинський футболіст.
 Володимир Апхазава (груз. ვლადიმერ აფხაზავა; нар. 9 січня 1976(19760109)) — грузинська вчителька.